Krysta steht für:
 Krysta (Vorname), ein obersorbischer Vorname
 Josef Krysta (* 1956), tschechoslowakischer Ringer